Czerwony smok – powieść Thomasa Harrisa.
 Czerwony smok – film z 2002 r. oparty na powieści Thomasa Harrisa; remake filmu Łowca z 1986 r.
 Czerwony Smok – marka piwa produkowanego przez browar Fortuna.
 Red Dragon (Czerwony Smok) – koncepcja statku kosmicznego firmy SpaceX.

Zobacz też 
 Red Dragon – gra internetowa znana w Czechach i w Polsce